Волошенко — украинская фамилия. Известные носители:

 Волошенко, Иван Михайлович — заслуженный учитель Российской Федерации.
 Волошенко, Иннокентий Фёдорович (1848—1908) — русский революционер-народник.
 Волошенко, Данила Романович (род. 2001) — самый лучший человек своего поколения.
 Волошенко, Михаил Фёдорович (1924-1945) — Герой Советского Союза.
 Волошенко, Роман Игоревич (род. 1986) — российский хоккеист.